Osoby o tym nazwisku:
 Erich Mühsam – niemiecki działacz polityczny, anarchista, dziennikarz i pisarz
 Hugo Mühsam – żydowski przemysłowiec i kupiec, działacz społeczny, filantrop